А́ве Мари́я ( — «Радуйся, Мария»):
 Аве Мария — католическая молитва к Деве Марии.
 Ave Maria — католический журнал.

Литература
 «Аве Мария» — стихотворение Максима Танка (1957).
 «Аве Мария» — книга Максима Танка (1980).
 «Проект „Аве Мария“» — научно-фантастический роман Энди Вейера (2021).
 «Аве Мария» — рассказ Виктора Астафьева из цикла «Затеси» (1993).
 «Ave Maria» («Ave Maria — лампада тиха…») — стихотворение Афанасия Фета (1842).
 «Ave Maria» («Засыпают леса и долины…») — стихотворение Рудольфа Баумбаха в переводе Леонида Андрусона.
Музыка
 
Фильмы
 
Населённые пункты
 Аве-Мария () — университетский город в округе Коллиер штата Флорида (США).
  — градообразующий университет в одноимённом городе.

См. также 
 Три «Аве Мария» — традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в прочтении трёх «Аве Мария» утром и вечером.
 «Мадонна Аве Мария» — картина, упоминаемая в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева», якобы хранящаяся в Эрмитаже.
  (значения)
  (значения)